UNO может означать:

 UNO (Universal Network Objects) — модель взаимодействия компонентов в Openoffice.org
 UNO (United Nations Organization) — Организация Объединённых Наций
 UNO (University of Nebraska at Omaha) — американский университет
 UNO (University of New Orleans) — другой американский университет
 «UNO» — песня российской панк-рэйв-группы «Little Big»

Uno может означать:
 Uno — карточная игра
 Uno (Уннилоктий) — устаревшее название химического элемента хассия (Hs)
 Rai Uno — итальянский телеканал
 Fiat Uno — итальянский автомобиль
 «Uno» — пилотный эпизод сериала «Лучше звоните Солу»
 «» — норвежский фильм Аксель Хенни 2004 года
 «Uno» — сингл британской альтернативной рок-группы Muse с их дебютного альбома Showbiz
 «¡Uno!» — музыкальный альбом группы «Green Day»

См. также 
 Уно — как имя или фамилия